Java Transaction Service
 Java Topology Suite
 Jet Thrust Stoichiometric – motore ad iniezione diretta della Alfa Romeo
 Jimmy Two-Shoes
 Jewish Theological Seminary – seminario dell'ebraismo conservativo con sede a New York (Stati Uniti d'America)
 JT Storage – produttore di hardware statunitense, acquisito da Atari nel 1996